Grande Riviere du Nord kan syfta på:

Haiti 

 Grande Rivière du Nord (vattendrag), 
 Grande Rivière du Nord (kommun), 
 Grande Rivière du Nord (ort),